Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1924 wurde vom 13. bis 20. Juli im Stade Olympique de Colombes ausgetragen.

Titelverteidiger war Louis Raymond. Das Finale bestritten Vincent Richards und Henri Cochet, das Richards in fünf Sätzen gewann. Insgesamt nahmen 92 Athleten aus 28 Nationen an der Herren-Einzelkonkurrenz teil.

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
1924
Tennisturnier 1924
Tennisturnier in Colombes